Râjshâhî, ville
 Rajshahi (district)
 Rajshahi (division)